UKU steht für:
 Ukrainisch Katholische Universität
 Nuku (IATA-Code), Ort in Wallis und Futuna, Papua-Neuguinea
 Second Sverdlovsk Air Enterprise (ICAO-Code), ehemalige russische Fluggesellschaft

Uku steht für:
 Uku, estnischer Gott, siehe Ukko, Hochgott der finnischen Mythologie und höchster Gott in der Kalevala

uku steht für:
 Ukue (ISO-639-3-Code), eine der edoiden Sprachen in Zentral- und Süd-Nigeria

Abkürzung